Lamberta steht für:

 (187) Lamberta, Asteroid des Hauptgürtels
 Grottes de la Lamberta, Sandsteinhöhlen oberhalb von Môtier am Mont Vully, Schweiz